Татьяна Юрьевна Герасимова (9 апреля 1981, Москва) — российская телеведущая, певица. Ведущая передачи «Армейский магазин» на Первом канале с 2005 по 2016 год, с 1999 по 2003 — солистка группы «Девочки».

Биография 
Родилась 9 апреля 1981 года в Москве. Детство провела в Ливии и Кении. Учебу начала там же, с 3 по 9 классы училась в московской школе с углубленным изучением английского языка № 1205, а с 10 класса в школе № 1507. Параллельно с учёбой окончила курсы в модельном агентстве, курс гида-переводчика по Москве и Кремлю и прошла стажировку в Англии. Затем поступила на факультет социологии МГПУ. В то же время знакомится с разными артистами и продюсерами. Снималась в клипах групп «Иванушки International», «2+2», Влада Сташевского.

C 1999 по 2003 — солистка группы «Девочки» продюсерского центра Игоря Матвиенко.

С 2005 по 2016 год — ведущая программы «Армейский магазин» на Первом канале.

В 2008 году была участницей проекта «Последний герой: забытые в раю». Кроме того была ведущей сюжетов в передаче Первого канала «Хочу знать с Михаилом Ширвиндтом».

Примечания

Ссылки 
 Сайт программы «Армейский магазин»
 Страничка Татьяны Герасимовой на сайте «Первого Канала»
 Биография Татьяны Герасимовой на сайте afisha.ru

Выпускники МПГУ
Девочки (группа)